Киселёв, Леонид:
 Киселёв, Леонид Владимирович (1946—1968) — советский поэт (писавший на русском и украинском языках).
 Киселёв, Леонид Георгиевич (1947—2014) — советский хоккеист, советский и российский хоккейный тренер.
 Киселёв, Леонид Иванович (1922—1990) — советский учёный, д. геол.-мин. н., Заслуженный деятель науки КазССР, Лауреат Госпремии СССР. 
 Киселёв, Леонид Петрович (1859—1930) — русский военачальник, генерал-майор.